Metisotoma är ett släkte av urinsekter. Metisotoma ingår i familjen Isotomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppstjärtar
Metisotoma